Брайан Джозеф Маккук (; ) — американский комик, актёр, писатель и певец. Более известен под своим драг-именем Екатерина Петровна Замолодчикова () или просто Катя (). Популярность ему принесло участие в седьмом сезоне шоу «Королевские гонки Ру Пола».

Биография 
Брайан Маккук родился в 1982 году в Бостоне (Мальборо), Массачусетс, в семье ирландских американцев-католиков. У него есть старший брат и младшая сестра. В 2000 году он поступил в Бостонский университет, однако в следующем году перевелся в Массачусетский колледж искусства и дизайна, где изучал современное искусство и психологию, там же начал интересоваться дрэгом.

Карьера

Ранние годы 
Русская дрэг-персона Екатерина Петровна Замолодчикова появилась в 2006 году, она получила своё имя в честь гимнастки Елены Замолодчиковой. При создании образа Маккук вдохновлялся интересными и комедийными женщинами-актрисами, такими как Трейси Ульман, Мария Бэмфорд, Эми Седарис. Одним из главных вдохновителей стала преподаватель Массачусетского колледжа, которая «никогда не выходила из дома без полного макияжа и шестидюймовых шпилек даже в снежную погоду». Для полного довершения образа он посещал курсы русского языка, а чтобы добиться идеального русского акцента прослушал аудиокурс «Произноси идеально».

Как Катя Маккук выступал с собственным дрэг-шоу шоу «Перестройка» на сцене «Jacques Cabaret». Помимо юмористических монологов он также исполнял песни таких российских знаменитостей как Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, t.A.T.u. и Глюк'oza.

«Королевские гонки Ру Пола» 
Перед тем как попасть в шоу «Королевские гонки Ру Пола», Катя четырежды безуспешно проходила прослушивание, однако в 2014 году она получила приглашение поучаствовать в седьмом сезоне. На соревновании Катя дважды побеждала в главных испытаниях, однако была исключена в 11 эпизоде, финишировав на пятом месте. Её исключение вызвало ряд споров в сети, поскольку она была любимицей зрителей. Во время финального эпизода Кате был вручён приз зрительских симпатий «Мисс конгениальность».

В 2016 году Катя появилась в финале восьмого сезона шоу, чтобы передать данный титул Синтии Ли Фонтейн.

В том же году Катя Замолодчикова стала участницей второго сезона шоу «Королевские гонки Ру Пола: Все звёзды», где заняла второе место, уступив Аляске.

Прочие проекты 
На своём канале на YouTube Катя снимала несколько веб-сериалов «RuGRETs», «RuFLECTIONS», «Drag 10»1, «Total RuCall» и «Irregardlessly Trish». Все шоу были чисто импровизационными.

В ноябре 2015 года Катя появилась на рождественском альбоме Ру Пола Christmas Queens, исполнив песню «The Twelve Days of Christmas». А в 2017 году она появилась на рождественском альбоме Трикси Маттел Homemade Christmas с песней «The Night Before Contact».

В сотрудничестве с Трикси Маттел появилось в 2016 году шоу «UNHhhh», которое по сей день выходит на официальном канале WOWPresents Plus на YouTube. В 2017 году они начали совместное шоу под названием «Шоу Трикси и Кати», которое транслировалось на Viceland.

В 2018 году Катя сыграла главную роль в фильме «Ураган Бьянка 2: Из России с ненавистью».

Весной 2019 года Катя отправилась в мировой тур с шоу «Помогите, я умираю», которое насчитывает уже более восьмидесяти дат. В ноябре совместно с Трикси Маттел начали вести новое шоу на YouTube «I Like to Watch», где они оценивают новинки сериалов от Netflix.

14 июля 2020 года Катя и Трикси Маттел выпустили совместную книгу «Trixie and Katya’s Guide to Modern Womanhood» (). Книга заняла второе место в списке бестселлеров по версии The New York Times.

13 ноября 2020 года состоится релиз дебютного альбома Кати — Vampire Fitness

Личная жизнь 
В январе 2018 года Маккук объявил перерыв в своей дрэг-деятельности по причине психического нездоровья, а его предстоящий тур был отложен до 2019 года. В одном из своих подкастов он объяснил, что проблемы с психическим здоровьем случились из-за передозировки метамфетаминами, он некоторое время жил со своей семьей в Массачусетсе, прежде чем лечь в клинику в Аризоне.

Фильмография

Телевидение

Веб-сериалы

Фильмы

Дискография

Мини-альбомы

Библиография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дрэг-квин
Участники шоу «Королевские гонки Ру Пола»
Выпускники Массачусетского колледжа искусств и дизайна